1 gmina w Niemczech:
 Mörel – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Rendsburg-Eckernförde

1 miejscowość w Szwajcarii:
 Mörel